A Scrotifera ("herezacskóval harapó") a méhlepényesek egyik kládja, melybe beletartozik a denevérek rendje és a Ferungulata nagycsoportja, valamint az ő közös őseik. A molekuláris filogenetika tanúságai szerint a Scrotifera az Eulipotyphla rendjének testvércsoportja, mellyl közösen alkotják a Laurasiatheria öregrendet. A Scrotifera fajainak utolsó közös őse nagyjából 73,1 85,5 millió évvel ezelőtt élt.

Filogénje 
2006-ban a Pegasoferae klád (melybe olyan emlős törzsek tartoztak, mint a Chiroptera, a Carnivora, a Perissodactyla és a Pholidota) létrehozatalát javasolták a Scrotifera kládon belül, s ennek a testvér rendje lett volna az Artiodactyla, melynek a molekuláris rendszerekben végzett genom elemzések voltak az alapjai. Nem sikerült alátámasztani a csoport eggyétartozását, a modern vizsgálatok pedig arra utalnak, hogy ez a klád nem egy természetes csoportosítás.

Lásd még 
 Az emlősök rendszerezése
 Laurasiatheria

Referenciák 

Emlősrendszertan